Амаполас има више значења:

 Амаполас (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Амаполас (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику